Burgstall steht für:

 Burgstall (Wüstung), wüste Burgstelle
 Burgstall (Burganlage), kleine Burg
 Burgstall (Jägersprache), Begriff aus der Jägersprache

Burgstall heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinden:
 Burgstall (Landkreis Börde), Gemeinde im Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Burgstall (Südtirol), Gemeinde in Südtirol

Gemeindeteile in Deutschland:

Baden-Württemberg
 Burgstall an der Murr, Ortsteil der Gemeinde Burgstetten, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Burgstall (Creglingen), Ortsteil der Stadt Creglingen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Burgstall (Kirchberg an der Jagst), Wüstung im Stadtteil Gaggstatt von Kirchberg an der Jagst, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg.

Bayern
 Burgstall (Aiterhofen), Ortsteil der Gemeinde Aiterhofen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Burgstall (Bischofsmais), Ortsteil der Gemeinde Bischofsmais, Landkreis Regen, Bayern
 Burgstall (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Burgstall (Dinkelsbühl), Ortsteil der Stadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach, Bayern
 Burgstall (Eging am See), Ortsteil der Gemeinde Eging am See, Landkreis Passau, Bayern
 Burgstall (Eichendorf), Ortsteil der Gemeinde Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Burgstall (Gerhardshofen), Wüstung der Gemeinde Gerhardshofen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Burgstall (Herzogenaurach), Ortsteil der Stadt Herzogenaurach, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Burgstall (Hirschau), Ortsteil der Gemeinde Hirschau, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Burgstall (Hochstadt am Main), Ortsteil der Gemeinde Hochstadt am Main, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Burgstall (Langdorf), Ortsteil der Gemeinde Langdorf, Landkreis Regen, Bayern
 Burgstall (Leiblfing), Ortsteil der Gemeinde Leiblfing, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Burgstall (Mariaposching), Ortsteil der Gemeinde Mariaposching, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Burgstall (Mitwitz), Ortsteil der Gemeinde Mitwitz, Landkreis Kronach, Bayern
 Burgstall (Moos), Ortsteil der Gemeinde Moos, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Burgstall (Moosthenning), Ortsteil der Gemeinde Moosthenning, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Burgstall (Obergünzburg), Ortsteil des Marktes Obergünzburg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Burgstall (Ried), Ortsteil der Gemeinde Ried bei Mering, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Burgstall (Rothenburg ob der Tauber), Ortsteil der Stadt Rothenburg ob der Tauber, Landkreis Ansbach, Bayern
 Burgstall (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Burgstall (Sigmarszell), Ortsteil der Gemeinde Sigmarszell, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Burgstall (Tann), Ortsteil der Gemeinde Tann, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Burgstall (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Burgstall (Unterreit), Ortsteil der Gemeinde Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Burgstall (Wasserburg am Inn)
 Burgstall (Wessobrunn), Ortsteil der Gemeinde Wessobrunn, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Burgstall (Wiggensbach), Ortsteil der Gemeinde Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Burgstall (Wolnzach), Ortsteil der Gemeinde Wolnzach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Burgstall (Wonneberg), Ortsteil der Gemeinde Wonneberg, Landkreis Traunstein, Bayern

Gemeindeteile in Österreich:
 Burgstall (Gemeinde Hermagor-Pressegger See), Ortschaft von Hermagor-Pressegger See, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Burgstall-Sankt Andrä, Ortschaft von Sankt Andrä, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Burgstall-Pölling, Ortschaft von Sankt Andrä, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Burgstall (Gemeinde Lilienfeld), Ort bei Lilienfeld, Niederösterreich
 Burgstall (Gemeinde Litschau), Ortsteil von Litschau, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Burgstall (Gemeinde Maria Anzbach), Ortschaft von Maria Anzbach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Burgstall (Gemeinde Kematen), Ortschaft von Kematen am Innbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Burgstall (Gemeinde Regau), Ortschaft von Regau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Burgstall (Gemeinde Sankt Peter), Ortsteil von St. Peter am Hart, Bezirk Braunau, Oberösterreich
 Unterburgstall, Ortslage (Ortschaft Weissenbrunn) von Schildorn, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Burgstall (Gemeinde Weng), Ortschaft von Weng im Innkreis, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Burgstall (Gemeinde Zell), Ortschaft von Zell am Pettenfirst, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Burgstall (Gemeinde Zell), Ortsteil von Zell an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Burgstall (Gemeinde Tamsweg), Ortsteil von Tamsweg, Bezirk Tamsweg, Land Salzburg
 Burgstall (Gemeinde Buch-St. Magdalena), Ort in Buch-St. Magdalena, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Burgstall (Gemeinde Großklein), Katastralgemeinde von Großklein, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Burgstall (Gemeinde Passail), Ortsteil von Passail, Bezirk Weiz, Steiermark
 Burgstall (Gemeinde Pernegg), Ortsteil von Pernegg an der Mur, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Burgstall (Gemeinde Pöllau), Ortsteil von Pöllau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Burgstall (Gemeinde Sankt Margarethen), Ortsteil von St. Margarethen an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Burgstall (Gemeinde Sankt Nikolai), Ortsteil von Sankt Nikolai im Sausal, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Burgstall (Gemeinde Mayrhofen), Ort bei Mayrhofen, Bezirk Schwaz, Tirol
 Burgstall (Gemeinde Natters), Ort bei Natters,  Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Burgstall (Gemeinde Schwendau), Ort bei Schwendau, Bezirk Schwaz, Tirol

Baulichkeiten:
 Burg Burgstall – mehrere Ruinen und abgegangene Burgen
 Turmhügel Burgstall

Berge:
 Burgstalle (Glocknergruppe), Hoher, 2972 m (Oberwalder Hütte), Mittlerer 2933 m, Kleiner 2709 m, Felsformationen in der Pasterze
 Hoher Burgstall (Kalkkögel), 2611 m, in den Kalkkögeln in Tirol
 Astjoch, 2194 m, in den Lüsner Bergen in Südtirol
 Burgstall (Arzl), ca. 1050 m, Ortsberg von Arzl im Pitztal, Tirol
 Burgstall (Bayerischer Wald), 976 m, ein Gipfel auf dem Hohen Bogen im Bayerischen Wald
 Burgstall (Fränkische Schweiz, Alladorf), 577 m, beim Ortsteil Alladorf der Gemeinde Thurnau, Bayern
 Burgstall (Fränkische Schweiz, Trumsdorf), 542 m, beim Ortsteil Trumsdorf der Gemeinde Thurnau, Bayern
 Burgstall (Fränkische Alb), 492 m, beim Ortsteil Gunzendorf der Gemeinde Auerbach in der Oberpfalz, Bayern
 Burgstall (Fränkische Schweiz, Pottenstein), 484 m, beim Ortsteil Waidach der Gemeinde Pottenstein (Oberfranken), Bayern
 Burgstall (Wien), 295 m, Wienerwaldausläufer im 19. Bezirk Döbling

Inseln:
 Burgstall (Abtsdorfer See), Insel im Abtsdorfer See, zur Gemeinde Saaldorf-Surheim gehörig
 Burgstallinsel (Seehamer See), Insel im Seehamer See, zur Gemeinde Weyarn gehörig

Siehe auch:
 Groß Burgstall, Klein-Burgstall
 Burgstallkogel
 Burgstaller
 Purgstall